Colotepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colotepec, Tecoanapa, Guerrero, 
 Colotepec, Chilapa de Álvarez, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar